Рандия () — вид воробьиных птиц из семейства Bernieridae, единственный в роде рандий (Randia). Подвидов не выделяют.

Описание 
Длина тела 12 см. Небольшая древесная певчая птица с довольно коротким хвостом и относительно сильным клювом. Верх головы и верхняя сторона тела оливково-серые, круп и надхвостье с более коричневым оттенком; голова сбоку буровато-серая с выступающим беловатым «надрезом», тёмная полоска на глазах, щёки с беловатыми пятнами; верх крыла серо-коричневый, кайма кроющих крыльев и края маховых перьев бледно-оливково-серые; хвост птицы серо-коричневый, кончики внешних перьев с беловатой бахромой; горло и нижняя часть тела беловатые, на грудке и боках оттенки более коричневые. Цвет радужных оболочек тёмно-коричневый; клюв тёмный сверху, бледный снизу; ноги серо-коричневые. Самцы и самки выглядят одинаково. Молодь похожа на взрослых птиц, но имеет более тёмный клюв.

Питается насекомыми.

Распространение 
Эндемик Мадагаскара. Обитает во влажной восточной части острова.

Примечания

Ссылки 
 Birds of the World.

Bernieridae
Монотипические роды птиц
Птицы Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара
Животные, описанные в 1931 году